

Patronymes 

 Bernard Salignac, mathématicien bordelais du , élève de Ramus.
 Nicolas-Thérèse Vallet de Salignac (1732-1812), homme politique français.
 Eugene de Salignac (1861-1943), photographe américain.
 Eustase Thomas-Salignac (1867-1943), artiste lyrique français.
 Maison de Salignac, Salignac-Fénelon :
 Hélie de Salignac évêque de Sarlat 1359 à 1361 puis archevêque de Bordeaux de 1361 à 1378
 Pons de Salignac évêque de Sarlat 1486 à 1492.
 François de Salignac de La Mothe-Fénelon dit Fénelon (1651-1715), homme d'Église, théologien et écrivain français.
 François de Salignac de la Mothe-Fénelon (mort vers 1580), évêque de Sarlat 1568 à 1579.
 Louis  de Salignac de La Mothe-Fénelon (vers 1558-1598,) évêque de Sarlat 1579 à 1598.
 Louis II de Salignac de La Mothe-Fénelon, évêque de Sarlat 1602 à 1639.
 François de Salignac de La Mothe-Fénelon, évêque de Sarlat 1658 à 1688.
 Gabriel-Jacques de Salignac La Mothe-Fénelon ( – ).
 François-Barthélemy de Salignac de La Mothe-Fénelon (1691-1741), évêque de Pamiers.
 Léon-François-Ferdinand de Salignac de La Mothe-Fénelon (1734-1787), évêque de Lombez.
 Jean-Baptiste-Augustin de Salignac (1714-1794), abbé de Fénelon, homme d'Église français.
 Bertrand de Salignac de La Mothe-Fénelon, diplomate français.
 Bertrand de Fénelon (1878-1914), diplomate français, ami proche de Marcel Proust.
Louis de Lagarde-Salignac, marquis,  (1910-1981), diplomate devant la Suisse

Communes 
 Salignac, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Salignac, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Salignac-Eyvigues.
 Salignac, ancienne commune française de la Gironde :
 Église Saint-Pierre de Salignac.

Voir aussi
Salignac-de-Mirambeau, commune française de la Charente-Maritime
 Église Saint-Pierre de Salignac-de-Mirambeau
Salignac-sur-Charente, commune française de la Charente-Maritime
Salignac-Eyvigues, commune française de la Dordogne : 
 Château de Salignac (), à Salignac-Eyvigues, ancien château fort des Salignac-Fénelon
 Canton de Salignac-Eyvigues